Tadeusz Mikoś (ur. 1894) – podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari, Krzyża Niepodległości i Krzyża Walecznych (dwukrotnie)
 Tadeusz Mikoś (ur. 1933) – generał brygady Wojska Polskiego
 Tadeusz Mikoś (ur. 1944) – polski geomechanik, doktor habilitowany